Realejo puede referirese a:

 Realejo-San Matías, barrio de la ciudad española de Granada.
 Realejo (música), instrumento musical de la familia del órgano.

Otros 
 El Realejo, página de desambiguación.